Kesselhof ist der Name folgender Orte:

In Baden-Württemberg:
 Kesselhof (Neuenstein), Weiler des Stadtteils Grünbühl der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis 

In Bayern:
 Kesselhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Kesselhof (Flachslanden), Ortsteil des Marktes Flachslanden, Landkreis Ansbach

Darüber hinaus existiert ein Rastplatz mit der Bezeichnung Kesselhof an der West Autobahn A1 in Österreich.